

Patronyme 

 François Mansart (1598-1666), architecte français ;
 Jules Hardouin-Mansart (1646-1708), petit-neveu de François, architecte français, Premier architecte du Roi ;
 Jacques Hardouin-Mansart (1677-1762), fils de Jules, comte de Sagonne ;
 Jean Mansart de Jouy (1705-1783), fils de Jacques, architecte français ;
 Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne (1711-1778), frère de Jean et petit-fils de Jules, architecte français.

Architecture

 Comble à la Mansart, ou à la mansarde, soit comble brisé.

Autre 

 Mansart, cratère à la surface de Mercure.